Алекса́ндр Никола́евич Лактио́нов (, Чугуев — , Харьков) — украинский психолог.

Ученик Г. К. Середы, педагог и научный деятель, профессор, доктор психологических наук, разработавший общую психологическую теорию опыта человека.

Биография 
Лактионов Александр Николаевич родился 29 августа 1946 года в г. Чугуев (Харьковская область).

В 1970 году окончил радиофизический факультет, по специальности биофизик ХГУ имени Горького (теперь — им. В. Каразина), с 1978 года вел преподавательскую работу, занимая должности преподавателя, старшего преподавателя, доцента, профессора на отделении психологии биологического факультета ХГУ, а потом — на факультете психологии. В 1992 году был избран заведующим кафедрой прикладной психологии, с 2000 года — декан факультета психологии Харьковского национального университета. В этом же году защитил докторскую диссертацию «Структурно-динамическая организация индивидуального опыта».

Умер в Харькове 3 августа 2008 года.

Научная деятельность 
Александр Лактионов вел большую научно-организационную работу как глава специализированного совета по защите докторских диссертаций, член специализированных советов по психологии и политологии, член редколлегий четырех профессиональных изданий, вице-президент Ассоциации политических психологов Украины. Лактионов разработал концепцию и технологии формирования политического имиджа и многое другое. Автор свыше 100 научных публикаций, в том числе 10 учебных пособий и монографии. Вел преподавательскую деятельность на факультете психологии ХНУ им. Каразина, преподаваемыми дисциплинами были: «Психодиагностика», «Психология политического менеджмента», «Общая психология».

Основные публикации 
Наиболее значимый труд: монография «Координаты индивидуального опыта». — Харьков: Бизнес Информ, 1998. — 492 с, которая была отмечена Благодарностью Президента Украины, почетными грамотами и знаками Министерства образования и науки Украины. В данной работе Лактионов определил механизм трансформации опыта личности в современном украинском обществе и выделил методы его диагностики.

Лактионов А. Н. Память как атрибут индивидуальности // Вестн. Харьк. ун-та. 1989. № 337. А. Н. Лактионов «О межперсональном пространстве социального опыта». Вестн. Харьк. ун-та. 1999 г.

Признание 
Работа Александра Лактионова отмечена Благодарностью Президента Украины, почётными грамотами и знаками Министерства образования и науки Украины.

Примечания

Источники 
 Вопросы психологии: Лактионов А. Н., Середа Г. К. : Деятельностная парадигма и проблема памяти в трудах П. И. Зинченко (К 90-летию со дня рождения)
 Факультет психологии ХНУ
 Умер декан факультета психологии Харьковского национального университета им. В.Каразина А. Лактионов

Психологи СССР
Психологи Украины
Доктора психологических наук
Выпускники Харьковского университета
Преподаватели Харьковского университета
Профессора Харьковского университета